Felipe I de Pomerania (14 de mayo de 1515 en Stettin - 14 de febrero de 1560 en Wolgast)  fue Duque de Pomerania-Wolgast.

Biografía 
Felipe era el único hijo superviviente del Duque Jorge, de su primer matrimonio con Amalia del Palatinado. Después de la muerte de su madre, el 6 de enero de 1525, recibió su educación en la corte de su abuelo materno en Heidelberg. Asumió su puesto en Stettin a la edad de 16 años, después de la muerte de su padre. El 21 de octubre de 1532, Felipe y su tío Barnim IX se dividieron Pomerania, con Felipe tomando Pomerania-Wolgast (Vorpommern). La división fue inicialmente limitada a nueve años. Sin embargo, fue reconfirmada en 1541.

Sus principales consejeros fueron Jobst von Dewitz, Rüdiger von Massow y su Canciller, Nikolaus Brun. Su secretario fue el cronista Thomas Kantzow.

Cuando llegó al poder, su primera tarea fue resolver la relación con su no deseada madrastra, Margarita de Brandeburgo. Bajo el tratado de matrimonio de 1530, recibió una parte específica de su país como viuda. Sin embargo, en el tratado de 1532 con Barnim, parte de lo que merecía como viuda correspondía a su tío. En 1533, le dio los distritos de Barth, Tribsees, Grimmen y Breest. No obstante, un año más tarde ella se casó con su segundo marido el Príncipe Juan V de Anhalt.

Cuando Felipe asumió el gobierno, halló a su país en un tumulto político y eclesiástico. La Reforma había alcanzado Pomerania y no podía ignorarlo, si quería mantener el control sobre el territorio. Consecuentemente, los dos Duques decidieron oficialmente introducir el Protestantismo en sus reinos. Llamaron a un parlamento en Treptow an der Rega en 1543 e invitaron a Erasmus von Manteuffel-Arnhausen, el obispo de Cammin y a representantes de los estados, la nobleza y las ciudades. Las ciudades Protestantes fueron representadas por Christian Ketelhut (representando Stralsund), Paul vom Rode (Stettin), Johannes Knipstro (Greifswald), Hermann Riecke (Stargard), Jakob Hogensee (Stolp). También invitado fue Johannes Bugenhagen, nativo de Pomerania y un partidario de Martín Lutero. El parlamento fracasó debido a la oposición de la nobleza, pero sin embargo, Bugenhagen fue encargado de redactar una orden eclesiástica para el ducado. No obstante, cuando esta orden eclesial estuvo preparada, no entró oficialmente en vigor. Bugenhagen continuó visitando las iglesias locales, siguiendo el modelo sajón. La Reforma gradualmente prevaleció en Pomerania gracias a la incansable actividad de prominentes líderes evangélicos como Paul Rode y Johannes Knipstro. Después de la muerte del obispo de Cammin, el camino estuvo completamente abierto para la Reforma. El puesto de obispo de Cammin fue ofrecido a Bugenhagen, y cuando este rechazó la oferta, fue dado a Bartholomaeus Suawe.

El 27 de febrero de 1536 Felipe contrajo matrimonio con María de Sajonia, la hermanastra del Elector Juan Federico I de Sajonia. En abril de 1536 en Frankfurt am Main, él y Barnim se unieron a la Liga de Esmalcalda. En 1547, después de que los Protestantes fueran derrotados en la Guerra de Esmalcalda, Felipe temió la persecución por el enfurecido emperador Carlos V. Logró calmar a Carlos con el pago de una multa. El cambio de las circunstancias hicieron el trabajo del obispo Suawe cada vez más duro y en 1549, dimitió. Fue sucedido por un obispo católico, quien intentó restaurar la antigua situación y hacer que la Iglesia de Pomerania estuviera de nuevo en comunión con la Iglesia católica. El intento fracasó, y para asegurar la independencia de su iglesia, Felipe eligió a su hijo mayor Juan Federico como obispo de Cammin. También revivió la orden de la iglesia de Bugenhagen y medió en las disputas teológicas que arrasaban en su ducado.

Felipe creó su propio Alto Tribunal en Wolgast e intentó proporcionar justicia. Tomó parte personalmente en los procedimientos de justicia. También promovió el comercio y el transporte en su país. En 1540, logró resolver una disputa con la nobleza que se había enconado desde 1534, de tal modo que pudo recibir finalmente homenaje de los Estados. En sus últimos años, sus principales consejeros fueron Jacob von Zitzewitz, Valentin von Eickstedt y Ulrich von Schwerin; continuaron aconsejando a sus hijos después de su muerte. El Consejero Michael Küssow disfrutó de su especial confianza, sin embargo Michael murió a principios de 1558 y fue sucedido por su hermano Christian Küssow.

Entre 1540 y 1546 amplió el Castillo ducal de Ueckermünde en la desembocadura del río Uecker. Es representado en un relieve de piedra en el castillo. La residencia ducal del Castillo de Wolgast, en una isla en el río Peene, fue reconstruido en varias etapas. El 11 de diciembre de 1557 un gran incendio destruyó partes significativas del castillo. Felipe inició la reconstrucción, pero no vivió para verlo completado.

Matrimonio e hijos 

El 27 de febrero de 1536, Felipe contrajo matrimonio con María de Sajonia, la hija del Elector Juan el Constante de Sajonia. Tuvieron siete hijos y tres hijas:

 Jorge (1540-1544)
 Juan Federico (1542-1600); desposó a Erdmuthe, hija del Elector Juan Jorge de Brandeburgo.
Bogislao XIII (1544-1606); desposó a Clara, hija del Duque Francisco de Brunswick-Luneburgo.
 Ernesto Luis (1545-1592); desposó a Sofía Eduviges (1561-1631), hija del Duque Julio de Brunswick-Wolfenbüttel.
 Amelia (1547-1580)
 Barnim X (1549-1603); desposó a Ana María, hija del Elector Juan Jorge de Brandeburgo.
 Erico (1551-1551)
 Margarita (1553-1581); desposó al Duque Francisco II de Sajonia-Lauenburgo.
 Ana (1554-1626); desposó a Ulrico de Mecklemburgo-Güstrow
 Casimiro VI (1557-1605)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Biography at www.ruegenwalde.com

Duques de Pomerania
Casa de Pomerania
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nacidos en Szczecin